Onderdistrict in Indonesië
 Giri Mulya (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bengkulu Utara van de provincie Bengkulu, Indonesië.
Plaats in Indonesië
Giri Mulya (Ulu Talo), een plaats in het onderdistrict Ulu Talo in het regentschap Seluma van de provincie Bengkulu, Indonesië
Giri Mulya (Giri Mulya), een plaats in het onderdistrict Giri Mulya in het regentschap Bengkulu Utara van de provincie Bengkulu, Indonesië.